Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale John Alexander 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Björn Borg (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 John McEnroe (campione)
 Raúl Ramírez (primo turno)

 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Ilie Năstase (secondo turno)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Balázs Taróczy (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1979